Aiglun (Alpes da Alta Provença)
Aiglun (Alpes Marítimos)

Desambiguações de topônimos